Rödl oder Roedl ist der Familienname folgender Personen:

 Arthur Rödl (1898–1945), deutscher SS-Führer
 Bernd Rödl (1943–2015), deutscher Unternehmer
 Florian Rödl (* 1972), deutscher Rechtswissenschaftler und Hochschullehrer
 Helmut Rödl (1939–2020), deutscher Unternehmer, Manager und Hochschullehrer
 Henrik Rödl (* 1969), deutscher Basketballspieler
 Johann Rödl (1818–1895), deutscher Orgelbauer
 Josef Rödl (* 1949), deutscher Regisseur
 Ludwig Rödl (1907–1970), deutscher Schachspieler
 Manuel Rödl (* 1982), österreichischer Fußballspieler
 Pavel Rödl (* 1959), tschechischer Kommunalpolitiker
 Sebastian Rödl (* 1967), deutscher Philosoph und Hochschullehrer
 Urban Roedl, Pseudonym von Bruno Adler (Literaturwissenschaftler) (1889–1968), deutscher Literaturwissenschaftler
 Vojtěch Rödl (* 1949), tschechischer Mathematiker

Siehe auch:
 Rödel